Переулок Коты (до 2023 года — переулок Громовой) () — переулок в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Коты (Громовой) до улицы Литовская.

Нет примыкающих улиц.

История 
До 1974 года переулок назывался по названию улицы Терешковой — в честь Героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. Переименован, когда село Коты (его часть) вошло в состав города Чернигова, для упорядочивания названий улиц и переулков.

10 апреля 1974 года переулок получил название по новому названию улицы Громовой — в честь Героя Советского Союза, члена подпольной организации «Молодая гвардия» Ульяны Матвеевны Громовой, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 225.

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 21 февраля 2023 года переулок получил современное название — в честь исторически сложившаяся местности  Коты, где переулок расположена, согласно Решению Черниговского городского совета № 29/VIII-7 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у місті Чернігові»).

Застройка 
Переулок пролегает в юго-восточном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Ульяна Громова
Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»